Чуевский — фамилия и топоним:

 Чуевский, Василий Павлович — русский поэт-песенник.
 Чуевский, Иван Афанасьевич — русский профессор, основатель кафедры физиологии Саратовского Николаевского университета.

 Чуевский — хутор в Чертковском районе Ростовской области.